Флаг «муниципального образования — Заха́ровский муниципальный район Рязанской области» Российской Федерации.

Флаг Захаровского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами. Флаг, наряду с основным муниципальным символом — гербом, является официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 14 сентября 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1598.

Описание флага 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — красного, средней — белого и нижней — зелёного цветов, имеющее у древка вертикальную золотисто-жёлтую полосу шириной в 1/5 длины флага. Горизонтальные полосы несут на себе фигуры из муниципального герба в золотисто-жёлтом, красном и белом цветах: вверху — выходящее солнце, имеющее попеременно прямые и пламевидные лучи, посередине — три древнерусских щита (центры щитов отстоят друг от друга и от краёв полосы на 1/5 длины флага), внизу — серп и хлебные колосья, положенные накрест.

Обоснование символики 
На землях Захаровского района, удобных для пашни, издревле селились славяне-земледельцы. У села Осово до наших дней остались от них осовские курганы. Земледелие и по сей день является основой экономики района, поэтому на зелёной полосе флага помещены положенные накрест золотые хлебные колосья и серебряный серп с золотой ручкой. Хлебный колос является одним из древнейших знаков, символизирующих плодородие и животворные силы, а серп является не только эмблемой сельскохозяйственного труда, но и служит символом хозяйственной независимости и свободы.

Географическое положение Захаровского района с его полыми холмами, лесостепным ландшафтом и неглубокими речушками способствовало также тому, что именно по этой местности проходили основные пути набегов ордынцев, ногайцев и крымчаков на Русь. Здесь их встречали русские заставы, а в районе, где находится Рюриково поле, неоднократно происходили кровопролитные сражения. На севере района, по берегам Вожи, проходила Вожская засека, а у села Жокино ещё сохранились валы древней крепости. С этими временами связано много преданий и легенд. В 1812 году на землях нынешнего Захаровского района нашли свою гибель передовые отряды наполеоновской армии — это была крайняя восточная точка нашествия Бонапарта. А в 1941 году село Захарово ненадолго было занято немецкими войсками, и именно отсюда началось их изгнание с территории Рязанской области. В память о защитниках русской земли от трёх этих нашествий на белой полосе флага помещены три древнерусских красных воинских щита, украшенных золотом.

На красной полосе изображено восходящее золотое солнце — символ жизненной силы и надежды на счастье и благополучие. Солнце является древним космическим символом, распространённым во всех земледельческих обществах. В классической геральдике солнце символизирует свет, богатство и изобилие, о чем говорит и его золотой цвет. На флаге Захаровского района оно косвенно напоминает о том, что здесь находится крупная птицеводческая фабрика. Ведь её эмблема — петух — это птица, которая первой приветствует восход солнца и начало нового дня, пробуждая человека к его повседневному труду.

Жёлтая полоса свидетельствует о принадлежности района к Рязанской области.

Примечания 

Флаги с изображением серпа
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением солнца